

Fisica 
 Quark charm – particella elementare
 Charm – numero quantico

Musica 
 Charm – gruppo musicale spagnolo
 Charm – album di Danny! del 2006

Sport 
 Baltimore Charm – squadra della Legends Football League (ex Lingerie Football League).